Elanodactylus es un género de pterosaurio pterodactiloide ctenocasmátido que vivió en el Cretácico Inferior (principios del Aptiano) en la formación Yixian de Liaoning, China. 

El género fue nombrado en 2008 por Brian Andres y Ji Qiang. La especie tipo es Elanodactylus prolatus. El nombre del género se deriva género del ave de presa (elanio), Elanus, en referencia a sus largas alas, y el término griego daktylos, "dedo", refiriéndose al dedo alado de los pterosaurios. El nombre de la especie significa "alargado" en latín, en referencia a sus alargadas vértebras cervicales.

Es conocido de un esqueleto postcraneal, el holotipo NGMC 99-07-1, que preserva las alas, el esternón, la cintura escapular, costillas, vértebras cervicales y dorsales. La envergadura alar era de cerca de 2.5 metros. Las vértebras de cuello son similares a las de los azdárquidos, grandes pterosaurios de cuello largo comunes en el Cretácico Superior, pero por lo demás con características esqueléticas distintas a las de los azdárquidos. Andres y Ji desarrollaron un análisis cladístico y hallaron que Elanodactylus era un ctenocasmátido. Ellos postularon la idea de que los ctenocasmátidos y los azdárquidos evolucionaron convergentemente vértebras del cuello similares.

Clasificación
A continuación se presenta un cladograma basado en el análisis filogenético publicado por los paleontólogos Longrich, Martill y Andres en 2018. Ellos determinaron que Elanodactylus está dentro de la familia Ctenochasmatidae.

Véase también 
 Anexo: géneros de pterosaurios

Referencias 

Pterosaurios del Cretácico
Pterosaurios de Asia
Ctenochasmatoidea